Ковалю́к — українське та польське () прізвище, походить від «коваль», «людина, яка працює в кузні».

Відомі носії

Чоловіки 

 Василь Ковалюк (1937—2000) — український письменник.
 Володимир Ковалюк ( 1972) — український футболіст, тренер.
 Даріуш Ковалюк ( 1996) — польський спринтер, олімпійський чемпіон (2021).
 Захар Ковалюк ( 1940) — відомий український фізик.
 Роман Ковалюк (1972—1998) — вчений-фізик і співак.

Жінки 

 Богдана Ковалюк (псевдонім — Власта Власенко;  1971) — українська поетеса.
 Тетяна Ковалюк — лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.